Anne-Marie-Louise est un nom porté par plusieurs princesses :

 Anne-Marie-Louise d'Orléans (1627-1693), fille de Gaston, Duq d'Orléans;
 Anne-Marie-Louise de Médicis (1574-1616), fille de Cosme III, Grand-Duq de Toscane, nièce de la précédente;
 Anne-Marie-Louise de La Tour d'Auvergne (1722-1739), fille de Emmanuel-Théodose de La Tour d'Auvergne, Duq de Bouillon.